Драшкова-Поляна () — село в Болгарии. Находится в Ловечской области, входит в общину Априлци. Население составляет 94 человека.

Политическая ситуация 
Драшкова-Поляна подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Априлци — Младен Максимов Пелов (коалиция в составе 3 партий: Демократы за сильную Болгарию (ДСБ), Национальное движение «Симеон Второй» (НДСВ), Союз демократических сил (СДС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Ловечской области